Ая́ть — название нескольких географических объектов в Невьянском районе Свердловской области России:
 Аять — посёлок.
 Аять — железнодорожная станция Свердловской железной дороги. Расположена в посёлке Аять.
 Аять — река, приток Режа.

См. также 
 Аятское
 Аят
 Оять (значения)